Аджемя́н () — армянская фамилия. Известные носители:

 Аджемян, Анаит (1924—2016) — американская скрипачка.
 Аджемян, Вартан Мкртичевич (1905—1977) — советский режиссёр, народный артист СССР (1965).
 Аджемян, Гурген Григорьевич (1903—1969) — армянский советский поэт и прозаик, известный под псевдонимом Гурген Маари.
 Аджемян, Лоран Цолакович (род. 1945) — советский и российский физик, доктор физико-математических наук (1995).
 Аджемян, Манук Артурович (1991) — российский самбист.
 Аджемян, Мгер Артурович (1991) — российский самбист.
 Аджемян, Мкртич (1838—1917) — армянский поэт
 Аджемян, Хорен Григорьевич (1907—1968) — советский писатель и публицист.

См. также 
 Ачемян